Cesati ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Cesati († um 1570), italienischer Gemmenschneider
 Roberto Cesati (* 1957), italienischer Fußballspieler
 Vincenzo Cesati (1806–1883), italienischer Botaniker